Hatuma bezeichnet 
 einen Ort in Neuseeland, Hatuma (Neuseeland)
 einen See in Neuseeland, Lake Hatuma
 einen Alternativnamen für die japanische Insel Hatoma